Tour de Wallonie 2020 – 47. edycja wyścigu kolarskiego Tour de Wallonie, która odbyła się w dniach od 16 do 19 sierpnia 2020 na liczącej ponad 750 kilometrów trasie w  Walonii. Wyścig był częścią UCI ProSeries 2020.

Wyścig początkowo miał odbyć się w lipcu 2020, jednak, ze względu na pandemię COVID-19, doszło do znaczących zmian w kalendarzu UCI, w wyniku których zmagania w Walonii zostały przeniesione na sierpień 2020.

Etapy

Drużyny

Wyniki etapów

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kolarstwo w Belgii
UCI ProSeries 2020
2020 w Belgii
Region Waloński